Il singolare del torneo di tennis Forest Hills Challenger 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Robert Kendrick che ha battuto in finale Cecil Mamiit 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Vasilīs Mazarakīs (primo turno)
 Kristian Pless (secondo turno)
 Ricardo Mello (semifinali)
 Santiago González (semifinali)

 Jeff Morrison (secondo turno)
 Diego Hartfield (quarti di finale)
 Nathan Healey (primo turno)
 Hugo Armando (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Forest Hills Challenger 2006